Вильяфранка( или )  — название или часть названия ряда муниципалитетов Испании.

 Вильяфранка — муниципалитет, автономное сообщество Наварра.
 Вильяфранка де лос Баррос — муниципалитет, автономное сообщество Эстремадура.
 Вильяфранка де Бонани — муниципалитет, автономное сообщество Балеарские острова.
 Вильяфранка дель Бьерсо — посёлок и муниципалитет, провинция Леон, автономное сообщество Кастилия и Леон.
 Вильяфранка де Дуэро — муниципалитет, провинция Вальядолид, автономное сообщество Кастилия и Леон.
 Вильяфранка де лос Кабальерос — муниципалитет, автономное сообщество Кастилия-Ла Манча.
 Вильяфранка дель Кампо — муниципалитет, провинция Теруэль, автономное сообщество Арагон.
 Вильяфранка де Кордова  — муниципалитет, провинция Кордова, автономное сообщество Андалусия.
 Вильяфранка Монтес де Ока — муниципалитет, провинция Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон.
 Вильяфранка дель Пенедес — муниципалитет, автономное сообщество Каталония.
 Вильяфранка дель Сид — муниципалитет, автономное сообщество Валенсия.
 Вильяфранка де ла Сьерра — муниципалитет, провинция Авила, автономное сообщество Кастилия и Леон.
 Вильяфранка де Эбро — муниципалитет, провинция Сарагоса, автономное сообщество Арагон.
 Лос Паласьос и Вильяфранка — муниципалитет, провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия.

См. также 
  — посёлок в департаменте Ньеэмбуку, Парагвай.
 Виллафранка
 Вильфранш